Obniżenie Małej Panwi (318.5) – mikroregion, stanowiący najbardziej wysuniętą na wschód część Równiny Opolskiej, a co za tym idzie także Niziny Śląskiej. 

Leży pomiędzy Progiem Woźnickim (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska), a Garbem Tarnogórskim (Wyżyna Śląska). Główną rzeką, determinującą charakter przyrodniczy krainy, jest Mała Panew. Największe miasto leżące w obniżeniu - Kalety, w których to znajduje się na rzece zbiornik zaporowy Kalety-Zielona.

Przypisy 

Geografia Polski
!